CART sezona 2003 je bila petindvajseta in zadnja sezona serije CART po tem imenom, ki je potekala med 23. februarjem in 9. novembrom 2003.

Dirkači in moštva

Rezultati

Velike nagrade

Dirkači
(legenda)

Pokal narodov

2003 v športu
2003